Јуриј Долгоруки (; 1099. — 15. маја 1157) такође познат још и као Ђорђе I од Русије, је био кључна фигура у премештању политичке моћи из Кијева у Владимир-Суздаљ. То се десило након смрти његовог старијег брата Мистислава Великог. Он је владао Кијевом као велики кнез од септембра 1149. до априла 1151. и поново од марта 1155. до маја 1157. године.

Оснивање тврђава и градова 

Јуриј је био шести син Владимира Мономаха. Иако се не зна тачна година његовог рођења, постоји легенда да је Јуријев старији брат Вјачеслав, рекао њему: „Ја сам много старији од тебе; већ сам имао браду кад си се ти родио“. Пошто се Вјачеслав родио раних 1080-их, то казује да је Јуријева година рођења могла бити 1099/1100.

Године 1108. Јуриј је био послат да управља пространом Ростов-Суздалском провинцијом на североистоку Кијевске Русије. Године 1121. он је преместио престоницу у Суздал. Како је ово подручје било густо насељено, Јуриј је овде изградио многе тврђаве. Основао је и градове Ксњатин 1134, Переславл-Залески и Јуријев-Полски 1152. и Дмитров 1154. Јурију Долгоруком се такође приписује и оснивање Твера, Кострома и Вологда.

Године 1147. Јуриј се срео са Свјатославом Олговичем на месту званом Москва. Ово прво помињање имена се сматра и годином оснивања града. Јуриј је 1156. утврдио Москву дрвеним зидовима и јарком.

Породично стабло

Литература

Спољашње везе 

Рођени 1099.
Умрли 1157.
Династија Рјурикович
Велики кнежеви Кијева